Вильгельм Бах: Бах, Вильгельм Фридеман (1710—1784) — композитор, старший сын И. С. Баха, известный как «Халльский Бах».
 Бах, Вильгельм Фридрих Эрнст (1759—1845) — композитор, внук И. С. Баха.